Angelo Cadeddu – calciatore italiano
 Eleonora Carola Cadeddu – attrice italiana
 Luciano Cadeddu – politico italiano
 Michael Cadeddu – attore, personaggio televisivo e fantino italiano